Макфарлейн, Роберт (1937—2022) — советник президента США по национальной безопасности.
 Макфарлейн, Роберт (род. 1976) — британский литератор.